Cette liste présente l'historique des matchs de l'équipe de Tchécoslovaquie de football.

Notes et références 

Équipe de Tchécoslovaquie de football
Tchécoslovaquie